Gminy w USA:
 Stonycreek (ang. Stonycreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Stonycreek (ang. Stonycreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset